Bob Griese – ex giocatore di football americano statunitense
 Brian Griese – ex giocatore di football americano statunitense
 Richard Griese – cestista e pallamanista tedesco